Председатель Европейского парламента — чиновник, который осуществляет контроль над дебатами и действиями Европейского парламента. Он/она также представляет парламент как в пределах Европейского союза так и за его пределами. Для вступления в силу большинства законов ЕС и бюджета содружества требуется председательская подпись.

Председатель избирается на срок в два с половиной года. С 1952 по 2012 год сменилось 29 председателей, из них двенадцать были избраны после первых выборов в Европарламент 1979 года. Двое председателей были женщинами и большинство были из стран — старых членов Евросоюза. С 11 января 2022 года после смерти Давида Сассоли исполняющей обязанности председателя Европарламента стала первый заместитель Роберта Метсола. 18 января она избрана новым председателем.

Список председателей

Примечания

Ссылки 
 Обязанности председателя 
 Председатель Европарламента 
 Результаты выборов председателя Европарламента 1979—2007

Европейский парламент